Хёкст () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код  —  80217.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вернер Шнайдер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 местный блок: 6 мест.
 АПС занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга